Arguel (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Arguel (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia